Kučari su naselje u sastavu Grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 31 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca